W samym sercu morza (film)
 W samym sercu morza (powieść)